Vajda Ferenc (1865-1938) erdélyi református lelkész
Vajda Ferenc (1936-) erdélyi magyar költő
Vajda Ferenc (1934–2004) villamosmérnök, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos igazgatója
Vajda Ferenc (1934–2010) gépészmérnök, szcenikai főmérnök
Vajda Ferenc fotográfus

Jegyzetek